Benedetto Richeldi (1912-1997) – presbitero italiano
Marta Richeldi (1970) – attrice italiana